Tychův katalog hvězd je produktem mise družice Hipparcos (postaveného sdružením ESA). Tento satelit během své mise (trvající 4 roky od listopadu 1989 do března 1993) proměřil polohy a základní charakteristiky cca 1 050 000 hvězd.

Později byla uložená data nově analyzována a vznikl tak zpřesněný katalog Tycho-2. Původní katalog je někdy nazýván Tycho-1.

Katalog je pojmenován podle renesančního astronoma Tycho Braheho, známého neobvykle přesným pozorováním hvězd a planet.

Astronomické katalogy